Rennbach ist ein Name und Namensbestandteil von Gewässern:

 Rennbach (Alb), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Alb vor Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Rennbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab in Trevesen, Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern  
 Rennbach (Große Laber), linker Zufluss der Großen Laber über einen Nebenlauf nach der Englmühle, Markt Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Rennbach (Lorfe), rechter Zufluss der Lorfe unterhalb Frankenaus
 Rennbach (Rapphoffs Mühlenbach), rechter Zufluss von Rapphoffs Mühlenbach (zur Lippe) bei Altendorf, Stadt Dorsten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, der in die Lippe mündet

 Rennbachweiher, See im Lauf des Röthenbachs (zur Haidenaab) vor Dürnast, Gemeinde Weiherhammer, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern 

Rennbach heißt ein Landschaftsschutzgebiet:
 Rennbach (Landschaftsschutzgebiet), bei Marl, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rennebach
 Rennenbach
 Renngraben